3 Волос Вероники (, HD 105778) — двойная звезда в созвездии Волосы Вероники на расстоянии приблизительно 660 световых лет (около 202 парсеков) от Солнца. Видимая звёздная величина звезды — +6,387m. Возраст звезды определён как около 992 млн лет.

Характеристики 
Первый компонент — белая звезда спектрального класса A4V, или A2V, или A0V, или A0. Масса — около 2,911 солнечных, радиус — около 4,491 солнечных, светимость — около 157,87 солнечных. Эффективная температура — около 8672 K.

Второй компонент — красный карлик спектрального класса M. Масса — около 543,85 юпитерианских (0,5192 солнечной). Удалён на 2,136 а.е..

Примечания